Сезон 2004/2005 стал для Ювентуса 103-м в Чемпионате Италии. Хоть клуб и стал чемпионом, но в будущем из-за коррупционного скандала был лишен титула. Кроме чемпионства клуб трофеев не взял.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:54.000.000

Зима 

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:18.000.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:54.000.000

Общая прибыль:18.000.000

Разница:36.000.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

1/8 финала

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки